Le Landsraad est une organisation politique fictive de l'univers de Dune, créé par Frank Herbert.

C'est une sorte de parlement rassemblant les Maisons majeures et mineures de l'univers connu.
Il possède un important rôle politique et économique dans l'Empire et ses représentants traitent avec l'Empereur Padishah ou divers organismes tels que la CHOM (Combinat des Honnêtes Ober-Marchands) ou la Guilde spatiale.

Landsraad
Lexique de Dune